Nové Domy ist der Name folgender Orte in Tschechien

 Nové Domy (Neuhäuser), Ortsteil von Oloví, Okres Sokolov
 Nové Domy (Jívka) (Neuhaus), Grundsiedlungseinheit von Jívka, Okres Trutnov